Ratzka ist der Familienname von:

 Adolf Ratzka (* 1943), deutscher Soziologe und schwedischer Behindertenvertreter
 Clara Ratzka (1872–1928), deutsche Schriftstellerin